Gerlache oder de Gerlache ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien de Gerlache de Gomery (1866–1934), belgischer Marineoffizier und Polarforscher
 Étienne Constantin de Gerlache (1785–1871), belgischer Politiker

Sonstiges:
 Gerlache Inlet, Bucht an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Gerlache-Insel, Insel des Palmer-Archipels vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Gerlache-Straße, Meerenge zwischen dem Palmer-Archipel und der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Kap Gerlache, Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Mount Gerlache, Berg im Viktorialand, Antarktika
 de Gerlache (Mondkrater)